Nélson Oliveira (Barcelos, 8 augustus 1991) is een Portugees profvoetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij stroomde in 2010 door vanuit de jeugd van SL Benfica. Oliveira maakte deel uit van het Portugese voetbalelftal op het Europees kampioenschap voetbal 2012. Hij speelde hierop drie wedstrijden, zonder te scoren.

Portugees voetballer